Gli Orazi e i Curiazi – opera di Nicola Antonio Zingarelli del 1795 su libretto di Carlo Sernicola
Gli Orazi e i Curiazi – opera di Domenico Cimarosa del 1796 su libretto di Antonio Simeone Sografi 
Gli Orazi e i Curiazi – opera di Marcos António Portugal del 1798 su libretto di Antonio Simeone Sografi
Gli Orazi e i Curiazi (Die Horatier und die Kuriatier) – dramma didattico di Bertolt Brecht  del 1933

Pagine correlate 
Orazi e Curiazi (disambigua)